Ludwik I Pobożny (778-840) – król Franków 814-840, cesarz rzymski 816-840
 Ludwik I (zm. 1140) – landgraf Turyngii 1123-1140
 Ludwik I Wirtemberski (ok. 1119-1158) – hrabia Wirtemberg 1143-1158
 Ludwik I (1172-1205) – hrabia Blois 1191-1205
 Ludwik I Bawarski (1174-1231) – książę Bawarii 1183-1231, hrabia Palatynatu 1214-1231
 Ludwik I Kulawy (1279-1342) – książę Burbonii 1327-1342
 Ludwik I de Nevers (1304-1346) – hrabia Flandrii 1322-1346
 Ludwik I (1313/21-1398) – książę legnicko-brzeski 1338-1398
 Ludwik I Wielki, Ludwik Węgierski (1326-1382) – król Węgier 1342-1382, król Polski 1370-1382
 Ludwik I Andegaweński (1339-1384) – hrabia 1356-1360 następnie książę Andegawenii 1360-1384, tytularny król Neapolu 1382-1384
 Ludwik I (1372-1407) – hrabia Valois 1386-1406, książę Orleanu 1392-1407
 Ludwik I de Bourbon-Vendôme (1376-1446) – hrabia Vendôme 1393-1446
 Ludwik I de Bourbon-Montpensier (1405-1486) – hrabia Montpensier 1434-1486, delfin Owernii 1436-1486
 Ludwik I (1412-1450) – hrabia Wirtembergii 1426-1442, hrabia Wirtembergii-Urach 1442-1450
 Ludwik I de Bourbon-La Roche (1473-1531) – książę La Roche-sur-Yon
 Ludwik I de Bourbon-Condé (1530-1569) – książę Condé 1546-1569
 Ludwik I Grimaldi (1642-1701) – książę Monako 1662–1701
 Ludwik I Orleański (1703-1752) – książę Orleanu 1723-1752
 Ludwik I (1707-1724) – król Hiszpanii 1724
 Ludwik I (1753-1830) – wielki książę Hesji 1806-1830
 Ludwik I Badeński (1763-1830) – wielki książę Badenii 1818-1830
 Ludwik I Parmeński (1773-1803) – król Etrurii 1801-1803, tytularny książę Parmy 1802–1803
 Ludwik I Wittelsbach (1786-1868) – król Bawarii 1825-1848
 Ludwik I Bragança (1938-1889) – król Portugalii 1861-1889